Премьер-лига по дартсу (ранее 888.com) — турнир по дартсу, организованный PDC. который стал проводиться с 2005 года. С самого начала его существования транслировался по британскому каналу Sky Sports. По сей день является крупнейшим спортивным событием в помещении. Премьер-лига проходит ежегодно с февраля по май. В ней участвуют самые известные дартсмены, игры проходят по круговой системе. Четверо лучших по итогам группового этапа проходят в плей-офф.

Первым спонсором турнира был 888.com, по которому и назывался турнир в 2005 году. В 2006—2007 годах спонсором был Холстен, которого в 2008 заменил Whyte and Mackay, спонсировавший лигу до 2010 года. В 2011 спонсором снова стал 888.com, в 2012 его сменил McCoy’s Crisps. Сейчас официальное название турнира носит имя «The McCoys Premier League Darts» — по нынешнему спонсору. С 2005 года до 2012 призовой фонд поднялся с 150 тысяч фунтов стерлингов до 300.

Фил Тейлор — пятикратный победитель Премьер-лиги. Он побеждал с 2005—2008 и в 2010. Помимо него один раз завоёвывали титул Джеймс Уэйд и Гэри Андерсон.

Финал 2011 года стал реваншем финала чемпионата мира 2011, где Льюис победил Андерсона со счётом 7-5 по сетам. Андерсон взял реванш и победил Льюиса 10-4 по легам.

Финалы

Рекорды 
 Большинство титулов: 6 — Фил Тейлор Самая большая беспроигрышная серия: '44 игры — Фил Тейлор (2005—2008)
 Самые крупные победы в группе: 11-1 Фил Тейлор v Уэйн Мадл (2005), 11-1 Фил Тейлор v Питер Мэнли (2005).
 Самая крупная победа в плей-офф: 16-4 Фил Тейлор v Колин Ллойд (финал 2005)
 Чистые победы: Колин Ллойд 8-0 Терри Дженкинс (2007), Фил Тейлор 8-0 Уэйн Мадл (2008), Джеймс Уэйд 8-0 Саймон Уитлок (2012)
 Больше всех 180 в одной игре — 11 Гэри Андерсон v Саймон Уитлок (2011).
 Максимальный средний набор: 117.35 — Фил Тейлор (2012)

 Участники Премьер-лиги 
Фил Тейлор — единственный дартсмен, который участвовал во всех турнирах. Энди Хэмилтон и Кевин Пейнтер дебютируют с 2012 года.

 8 Фил Тейлор 2005-2014
 7 Раймонд ван Барневельд 2006-2014
 5 Терри Дженкинс 2007-2011
 5 Адриан Льюис 2007-2008, 2010—2012
 5 Джеймс Уэйд 2008-2012
 4 Питер Мэнли 2005-2008
 4 Уэйн Мадл 2005-2006, 2008—2009
 3 Колин Ллойд 2005-2007
 3 Джон Пат 2005, 2008—2009
 3 Роланд Шолтен 2005-2007
 3 Саймон Уитлок 2010-2012
 2 Ронни Бакстер 2006, 2010
 2 Мервин Кинг 2009-2010
 2 Гэри Андерсон 2011-2012
 1 Марк Дадбридж 2005
 1 Йелле Класен 2009
 1 Деннис Пристли 2007
 1 Марк Уэбстер 2011
 1 Энди Хэмилтон 2012
 1' Кевин Пейнтер 2012''

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 Professional Darts Corporation
 Чемпионат мира по дартсу (PDC)

Турниры по дартсу